Mužská čtyřhra Chile Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Chile Open bylo do kalendáře ATP zařazeno poprvé od roku 2014, kdy triumfovali Rakušan Oliver Marach s Rumunem Florinem Mergeou. 

Vítězem se stal nenasazený španělský pár Roberto Carballés Baena a Alejandro Davidovich Fokina, který ve finále zdolal salvadorsko-britské turnajové dvojky Marcela Arévala s Jonnym O'Marou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na prvním společně odehraném turnaji získali v rámci okruhu ATP Tour premiérové trofeje. Davidovich Fokina dokonce na této úrovni profesionálního tenisu odehrál první čtyřhru v kariéře.

Nasazení párů 

  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Jonny O'Mara (finále)
  Divij Šaran /  Artem Sitak (čtvrtfinále)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2020
ATP Tour 2020